Calatafimi peut faire référence à:
 Calatafimi, un destroyer (puis, plus tard, un torpilleur) italien de la classe Curtatone, de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).

Voir aussi 
 Calatafimi-Segesta, une commune de la province de Trapani
 Bataille de Calatafimi est la première bataille de l'Expédition des Mille